Rondó: irodalmi versforma
 Rondó (zene): zenei műforma